In 1945 werd het 41ste Campeonato Baiano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Bahia. De competitie werd gespeeld van 18 april 1945 tot 17 januari 1946 en werd georganiseerd door de FBF. Bahia werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Play-off

Derde toernooi

Finale
Omdat Bahia twee van de drie toernooien won moest Galícia beide wedstrijden winnen om de titel binnen te rijven.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Baiano
Baiano